Zyklon Innis bezeichnete bisher zweimal einen tropischen Wirbelsturm im Zuständigkeitsgebiet des Fidji Meteorological Service:

 Zyklon Innis (1992) während der südpazifischen Zyklonsaison 1991–1992
 Zyklon Innis (2009) während der südpazifischen Zyklonsaison 2008–2009